Одесский театр юного зрителя () — основан в 1930 году. Его основу составили выпускники Одесского театрального училища. Первыми художественными руководителями были главный режиссёр М. Молчанов. и педагог муздрамина София Мануйлович.

6 апреля 1941 года театру указом Президиума Верховного Совета УССР было присвоено почетное звание писателя Николая Островского. 

26 мая 2016 года театру было присвоено имя писателя и драматурга Юрия Олеши.

Труппа 
 Генрих Осташевский (1944—1958)
 Галина Осташевская (в театре 1944—2013)
 Николай Губенко (1960-е)
 Юлий Божек
 Андрей Гончар
 Валентина Губская
 Сергей Фролов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра 
 Веб-журнал актёров Одесского ТЮЗа 

Театры Одессы
Театры, основанные в 1930 году